Polska Walcząca (organizacja)
 Polska Walcząca (czasopismo)
 Polska Walcząca (statek)
 Polska Walcząca – inaczej kotwica, symbol AK